Суперкубок Либертадорес 1996 — 9-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 21 августа по 4 декабря 1996 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Велес Сарсфилд».

Первый этап 

|}

Отборочная группа

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1996 на сайте RSSSF

1996
Футбол в Южной Америке в 1996 году